A Associação Brasileira de Odontologia - ABO é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, dedicada à defesa da classe odontológica e da saúde oral da população brasileira.

Está presente em todas as unidades federativas através de Seções Estaduais e diretamente em  290 municípios, através sedes regionais.

Ligações externas
 Página da ABO

Referências 

Odontologia
Odontologia